Franco Alves Monteiro mais conhecido como Palhaço Xuxu (São João Nepomuceno, 5 de junho de 1939) é um ator brasileiro.

Filho de família circense, começou aos quatro anos de idade em atividades no picadeiro: foi trapezista, acrobata, ciclista, domador, palhaço e diretor artístico dos circos Aquárius e Real Miami. O seu apelido circense veio do seu pai, também palhaço.

Trabalhou com os palhaços Carequinha - no Hotel Quitandinha, no Rio de Janeiro – e Arrelia (no programa Circo do Arrelia, transmitido pela TV Record, Canal 7 de São Paulo e TV Rio, do Rio de Janeiro).

Foi o último companheiro do palhaço Piolin.

Franco Alves Monteiro é maçom. O seu  último empreendimento circense foi o Circo “Romani”, em sociedade com outro maçom,  Aroldo Casali (o Palhaço Charles).

Ele é pai de Luís Ricardo Monteiro – apresentador, cantor, músico e ator, que foi um dos Palhaços "Bozo" do SBT – o Sistema Brasileiro de Televisão.

Atualmente, o Palhaço Xuxu reside em Suzano, no estado de São Paulo.

Ligações externas 

Palhaços do Brasil
Naturais de São João Nepomuceno